Різу́н — українське прізвище, утворене від прізвиська зі значенням «головоріз, розбійник».

 Різун Володимир Богданович — справжнє прізвище письменника Віктора Суворова
 Різун Володимир Богданович — український ентомолог.
 Різун Володимир Володимирович — директор інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

 Різун — псевдонім полковника УПА Василя Андрусяка

Примітки 

Українські прізвища